40 – rok
 40 p.n.e.
 40 (liczba)
 40 – piosenka rockowej grupy U2